Millman puede hacer referencia a:

 principio de Millman.
 Millman (cráter marciano), cráter del planeta Marte.
 2904 Millman, planeta menor.